Büntető, egy a Viasat 6 csatorna által a 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokság mintájára létrehozott műsor volt
 büntetőrúgás, röviden büntető. A labdarúgásban használt szakkifejezés, amelyet a kaputól 11 méterre (12 yardra) középen lévő pontról, rögzített szituációból végeznek el.